Louis Auguin (1873- ?), compositeur français ; 
 Louis-Augustin Auguin (1824-1903), peintre français ;
 Christophe Auguin (né en 1959), navigateur français ;
 Philippe Auguin (né en 1961), chef d'orchestre français ;
 Denis Auguin (né en 1970), entraîneur de natation français.